Diessbach oder Dießbach steht für:
 Diessbach bei Büren, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Diessbach oder Diessbach bei Thun, vor 1870 der offizielle Name des heutigen Oberdiessbach
 Dießbachstausee, Land Salzburg
 Speicherkraftwerk Dießbach, Land Salzburg
 Dießbach (Saalach), Zufluss der Saalach im Land Salzburg
 Diessbach-See, alter Name des Seehornsees

Siehe auch:
 Diesbach